Bedminster Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bedminster Township (New Jersey)
 Bedminster Township (Pennsylvania)